Een stad in Colombia, zie Cajabamba, Colombia
 Een stad in Ecuador, zie Cajabamba, Ecuador
 Een stad in Peru, zie Cajabamba (stad)
 Een provincie van Peru, zie Cajabamba (provincie)
 Een district van Peru, zie Cajabamba (district)